A fekete arany
 A fekete arany, a Vakáción a Mézga család sorozat 11. epizódja
Fekete arany
 Fekete arany (Eruptia), 1957-es román film Liviu Ciulei rendezésében
 Fekete arany (Black Gold), 1962-es amerikai film Leslie H. Martinson rendezésében
 Fekete arany (Black Gold), 2008-as amerikai tv-sorozat
 Fekete arany (Black Gold), 2011-es francia film Jean-Jacques Annaud rendezésében